Odüsszeia – Homérosz eposza
 Odüsszeia (televíziós sorozat) (Odissea) – 1968-ban készült olasz-francia-NSZK minisorozat
 Odüsszeia vagy Odüsszeusz (The Odyssey) - 1997-ben készült angol-amerikai-német-görög-török kétrészes film
 Odüsszeia – 2002-es amerikai kalandfilm sorozat